Passività – in filosofia
 Passività – in economia
 Passivazione – in chimica
 Passività – in psicologia